Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2020 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2020 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) maximal neun Ersatzspieler in fester Reihenfolge melden. Wenn die Elo-Differenz zweier Spieler 200 Punkte überschreitet, muss der stärkere Spieler am höheren Brett gemeldet werden, pro Runde darf eine Mannschaft maximal einen Spieler einsetzen, der nicht für ein EU-Land spielberechtigt ist. Nicht alle Vereine schöpften das Kontingent komplett aus, so meldete KSz Hetman Płock acht Spieler, VOTUM SA Polonia Wrocław zehn, der Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków und KSz Stilon Gorzów Wielkopolski je elf, sowie Wieża Pęgów und UKS 21 Podlesie je zwölf. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Wieża Pęgów, der Klub Szachowy Silesia Racibórz, KSz Hetman Płock LKS Wrzos Międzyborów und LKS Wrzos Międzyborów in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei WASKO HETMAN Katowice neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 70 Spieler zum Einsatz, von denen 46 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Štěpán Žilka (Wieża Pęgów) mit 7 Punkten aus 9 Partien, je 6,5 Punkte aus 9 Partien erreichten Monika Soćko (WASKO HETMAN Katowice), Piotr Bobras (KSz MIEDŹ Legnica) und Krzysztof Jakubowski (Klub Szachowy Silesia Racibórz). Mit Kamil Stachowiak (VOTUM SA Polonia Wrocław) und Jacek Gdański (WASKO HETMAN Katowice) gewannen zwei Spieler bei ihrem einzigen Einsatz und erreichten damit 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem „W“) als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zu Turnierbeginn (Stand: August 2020); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: August 2020), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom August 2020; CZE = Tschechien, ENG = England, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IND = Indien, LTU = Litauen, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

VOTUM SA POLONIA Wrocław

WASKO HETMAN Katowice

KSz STILON Gorzów Wielkopolski

Wieża Pęgów

KSz MIEDŹ Legnica

Klub Szachowy Silesia Racibórz

KSz Hetman Płock

Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków

UKS 21 Podlesie

LKS Wrzos Międzyborów

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse und Meldungen bei chessarbiter.com (polnisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2020
Ekstraliga Schach 2020